Фе́ренц Мо́льнар ():
 Мольнар, Ференц (1878—1952) — венгерский писатель и драматург.
 Мольнар, Ференц (1895—1985) — венгерско-американский альтист и скрипач.